Юрий Анатольевич Артеменко (; род. 28 февраля 1963, Запорожье) — украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины IV и V созывов. Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (2014—2019).

Биография 
C 1983 работал корреспондентом, заведующим отделом информации, заместителем главного редактора, главным редактором, исполнительным директором газеты «Комсомолець Запоріжжя» (с 1991 — газета «МИГ»). С 2000 — также генеральный директор издательского дома «Керамист». В 1989 году окончил Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности «журналистика».

В 1998—2002 гг. входил в состав секретариата Запорожской областной организации Национального Союза журналистов Украины, состоял консультантом международного фонда IREX (программа ProMedia); был избран депутатом Запорожского областного совета (1998—2002).

В 2002 г. окончил Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юриспруденция».

Состоял в партиях «Солидарность» (был членом политсовета), Народном союзе «Наша Украина» (член совета; в марте 2005 — июле 2007 г. — председатель Запорожской областной организации).

В 2002—2005 гг. — народный депутат Верховной рады Украины IV созыва (самовыдвижение по избирательному округу № 77 Запорожской области), член фракции «Наша Украина», заместитель председателя комитета по вопросам свободы слова и информации.

С февраля по ноябрь 2005 г. возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию.

В 2001—2005 гг. являлся учредителем, членом правления и вице-президентом Украинской ассоциации издателей периодической прессы.

В 2006—2007 гг. — народный депутат Верховной рады Украины V созыва (№ 55 в избирательном списке блока «Наша Украина»), член фракции «Наша Украина», заместитель председателя комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

В 2007 году вышел из «Нашей Украины»

В 2008—2010 гг. возглавлял Общественный совет Госкомтелерадио Украины.

В 2010 г. окончил НТТУ «Киевский политехнический институт» по специальности «административный менеджмент»

С июля 2010 по июнь 2011 г. — заместитель министра культуры и туризма Украины, курировал вопросы туризма и футбольного чемпионата Евро-2012.

Входит в состав Общественного совета Госкомтелерадио Украины (в 2008—2010 гг. был его председателем), Наблюдательного совета международного благотворительного фонда «Допомога» (с 2009 г. — председатель)

С 2013 года — внештатный советник Министра иностранных дел Украины

7 июля 2014 года Юрий Артеменко указом президента Украины Петра Порошенко назначен членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. 9 июля избран председателем этого регуляторного органа.
4 мая 2019 года заявил о своей отставке.
С должности члена Национального совета был уволен указом Президента Владимира Зеленского 9 июля 2019 года в связи с истечением пятилетнего срока полномочий.

С июня 2019 - вице-президент международной кинокомпании Star Media.

С 2020 - председатель Наблюдательного совета Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. 

В январе 2021 включен в состав Наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Семья 
Жена — Елена Николаевна (род. 1963). Дети: Наталия (род. 1981), Денис (род. 1992).

Награды и признание 
 Лучший журналист года в Запорожском регионе (1988)
 Премия «Человек года» в Запорожском регионе (1999)
 «Телетриумф» (специальная награда Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины) — за личный вклад в развитие телевидения Украины
 «Знак Почёта» (отличие Министерства обороны Украины)
 Знак отличия Президента Украины Виктора Ющенко «Гвардеец Революции» I степени. Юрий Артеменко торжественно вручал в зале облгосадминистрации знаки отличия «Гвардеец революции» и грамоты участникам оранжевой революции в Запорожской области
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2016)
Председатель Наблюдательного совета Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (2020)
Член Наблюдательного совета Украинского культурного фонда (2021)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Заместители министров Украины
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Выпускники Киевского политехнического института
Выпускники Межрегиональной академии управления персоналом
Депутаты Запорожского областного совета
Члены партии «Наша Украина»
Советники министра Украины
Участники Оранжевой революции